SIDA, Sida eller sida kan avse följande:
 Sida (myndighet) – en svensk statlig myndighet under utrikesdepartementet bildad 1995 (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete) 
 SIDA (tidigare myndighet) - en svensk statlig myndighet under utrikesdepartementet, verksam 1965–95 (Styrelsen för internationell utveckling)
 Sida (geometri) – de sträckor som begränsar en polygon
 Sida (växt) – ett växtsläkte (sammetsmalvesläktet) i familjen malvaväxter
 Sida (djur) – ett släkte kräftdjur
 webbsida – en enstaka sida på en webbplats
 sida – en spansk och fransk förkortning av syndrome d'immunodéficience acquise respektive síndrome de inmunodeficiencia adquirida, vilket kan finnas kvar i översatta texter etc.,  se aids
 En styckningsdetalj, t.ex. sidfläsk

Se även
 Hemsida – flera betydelser: